F103 — это название серии среднеразмерных автомобилей, выпускавшихся Auto Union в Западной Германии с 1965 по 1972 год. Серия являлась преемником DKW F102. Чтобы подчеркнуть переход от двухтактных двигателей к четырёхтактным, марка DKW была упразднена в пользу Audi.

Модели 
Первая модель была запущена, как Audi, затем переименована в Audi 72 (72 — это номинальная мощность двигателя).

Более мощные спортивные седаны Audi 80 и Audi Super 90 были введены в 1966 году. В 1968 году добавлена менее мощная Audi 60 для завершения модельной линейки.

В 1969 году Audi 75 сменила собой Audi 72 и Audi 80.

В 1972 году производство серии F103 прекращено, её заменила новая «B1» Audi 80.

Двигатели 
Автомобили серии F103 оснащались исключительно четырёхтактными, продольно расположенными двигателями. Подобное сочетание 4-цилиндрового мотора и переднего привода заложило базовый шаблон для Volkswagen Passat и более новых Audi 80 и Audi 100 после приобретения Volkswagen предприятий Daimler-Benz в конце 1964 года. Поскольку F103 использовала шасси DKW F102 с 3-цилиндровым двухтактным мотором, система охлаждения сместилась влево, а не располагалась перед двигателем, как раньше.

Двигатели являлись совместной разработкой Daimler-Benz (владевшей Auto-Union с 1959 по 1964 год) и Volkswagen. Они получили название Mitteldruckmotor (двигатель со средним давлением) из-за их необычайно высокой степени сжатия, находившей посередине между бензиновыми и дизельными моторами.

Трансмиссия 
Автомобили имели 4-ступенчатую механическую трансмиссию.

Передние тормоза — дисковые, что было новинкой для среднеразмерных автомобилей того времени, а задние — более традиционные барабанные.

Кузов 

F103 были продолжением развития DKW F102. Моторный отсек увеличился в размерах для нового 4-цилиндрового двигателя. Передняя и задняя части подверглись косметическим изменениям. Для европейского рынка Audi F103 оснащались модными в то время прямоугольными фарами, в то время, как F102 имел фары круглой формы.

Все модели Audi F103 предлагались с кузовами 2- и 4-дверный седан. Однако двухдверные седаны не продавались в странах с невысоким спросом на двухдверные машины подобного размера, таких, как Италия и Великобритания.

За исключением Audi Super 90, некоторые модели F103 имели также кузов 3-дверный универсал. Дебютировавший на Женевском автосалоне в марте 1966 года, он имел индекс Variant, как и другие универсалы Volkswagen.

Продажи 
В середине 1960-х годов Audi F103 являлась одной из самых успешных серий Auto Union. К июлю 1967 года выпущено 100,000 автомобилей Audi, производство F103 составляло 40 тыс. машин в год. Компания отрицала слухи о том, что новая модель будет представлена на Франкфуртском автосалоне осенью 1967 года (новый Audi запущен только в 1968 году).

За время производства выпущено 416 853 машин из них: седаны — 386,361, универсалы Variant — 27,492.

Характеристики 
Данные производителя, если не указано иное:

Примечания

Ссылки 
 Good overview of the development of the DKW F103 to the Audi 60 
 A Super 90 at a vintage rally 
 "Alle Infos zur Generation: Audi F 103" autobild.de  

F103